Matang Teungoh (Baktiya Barat), een plaats in Indonesië
Matang Teungoh (Jeunieb), een plaats in Indonesië
Matang Teungoh (Samalanga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing